Pecci ist der Familienname folgender Personen:

 Anselmo Filippo Pecci (1868–1950), italienischer Ordensgeistlicher und römisch-katholischer Erzbischof von Acerenza-Matera
 Cristian Pecci (* 1988), spanischer Fußballspieler
 Eraldo Pecci (* 1955), italienischer Fußballspieler

 Jay Pecci (* 1976), italienischer Baseballspieler
 Odo Fusi Pecci (1920–2016), römisch-katholischer Bischof von Senigallia
 Víctor Pecci (* 1955), paraguayischer Tennisspieler
 Vincenzo Gioacchino Pecci (1810–1903), Papst von 1878 bis 1903, siehe Leo XIII.

Siehe auch:
 Pecci-Grabplatte, ein Donatello zugeschriebenes, zwischen 1427 und 1452 entstandenes Flachrelief im Dom von Siena (Italien)